Abreviatura del Telenotícies
 .tn domini a Internet de Tunísia.
 Codi ISO per a Trento, a Itàlia
 Abreviatura Tennessee, estat dels EUA.
 Teranewton